Inez Kingi (1931-2022), infirmière néo-zélandaise ;
 Henry Kingi (1943-), cascadeur américain ;